Szepczący w ciemności – opowiadanie H.P. Lovecrafta z 1930 roku
 Szepczący w ciemności lub Zew Cthulhu – zbiór opowiadań H.P. Lovecrafta opublikowany w Polsce w 1983 roku